Hydroperla är ett släkte av bäcksländor. Hydroperla ingår i familjen rovbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rovbäcksländor
Hydroperla